BRV peut faire référence à :
  ;
  ;